Studio Building peut faire référence à :
 Studio Building (Toronto)
 
 
 
 Studio Building (Paris) conçu par l'architecte Henri Sauvage